Corbins kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Corbins (ort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Corbins (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar